Konstitution har flere betydninger:

 grundlæggelse
 forfatning (grundlov)
 helbred